Манос Захариас (, настоящее имя Эммануил Спирос, ; род. года, Афины, Греция) — греческий и советский кинорежиссёр, актёр и сценарист. Политический эмигрант. Член КПГ с 1941 года.

Биография 
Эммануил Спирос родился 9 июля 1922 года в греческом городе Афины. В 1945 году он окончил актёрский факультет Афинской театральной студии. В 1948 году окончил режиссёрский факультет института кинематографии в Париже. Кроме того, он учился в Ташкентском театрально-художественном институте. В 1959 году окончил режиссёрские курсы при киностудии «Мосфильм» (мастерская А. П. Довженко).

Во время Второй мировой войны был членом Единой всегреческой организации молодёжи. В 1946 году принимал участие в Гражданской войне в Греции.

Его актёрская и трудовая деятельность началась в 1944 году. С 1944 года по 1945 год он играл в демократических театрах Греции. С 1948 по 1949 годы воевал в рядах Демократической армии Греции где создал кинематографическую группу. В 1949 году в Греции снял короткометражный фильм «Память о детях Греции» (1949). По политическим мотивам эмигрировал в СССР.

С 1949 года по 1956 год работал режиссёром и актёром театра греческих политэмигрантов в Ташкенте. В этот же период (1954—1956) преподавал театральное мастерство в Ташкентском театральном институте. С 1958 года является режиссёром «Мосфильма».

В 1980 году вернулся в Грецию, став директором департамента культуры. С 1987 года являлся президентом Киноцентра Греции, с 1994 года возглавлял управление европейскими проектами ERT SA.

В 2004 и 2008 годах на МКФ в Салониках состоялась ретроспектива его фильмов.

В 2005 году греческий режиссёр Стелиос Харамамбопулос снял документальный фильм о жизни и творчестве Захариаса.

Захариас выпустил книгу мемуаров «Манос Захариас: Память путешественника».

Член КПГ с 1941 года.

Фильмография

Режиссёр 
  — Шли солдаты (2-й режиссёр)
  — Утренний рейс (короткометражный)
  — Ловцы губок
  — Ночной пассажир (короткометражный)
  — Конец и начало
  — Я солдат, мама
  — Каратель
  — Город первой любви (киноальманах)
  — На углу Арбата и улицы Бубулинас
  — Кто ответит? (короткометражный)
  — Псевдоним: Лукач (СССР, Венгрия)

Сценарист 
  — Утренний рейс (короткометражный, по рассказу Менелая Лудемиса)

Актёр 
  — Филиппинец и пьяный (к/м) — Филиппинец
  — Тоже люди (к/м) — Французский офицер
  — Ночной пассажир (к/м) — Алжирец
  — До завтра
  — Каратель — Священник (дублирует Ю. Горобец)

Примечания

Ссылки 

Коммунисты Греции
Политические эмигранты
Ныне живущие столетние долгожители